Холо́дна — жіноча форма українського прізвища Холодний.

 Відомі носії 
 Холодна Віра Василівна (1893—1919) — видатна кіноакторка німого кіно.
 Лівицька-Холодна Наталя Андріївна (1902—2005) — українська письменниця, поетеса, перекладач.
 Холодна Нінель Іванівна — учителька Броварської гімназії імені С. І. Олійника, заслужений вчитель України
 Холодна Оксана Григорівна (1915—1984) — український музикант-піаніст, педагог Київської консерваторії, учениця Г. Нейгауза.
 Холодна Наталія Григорівна — український музикант-піаніст, педагог Київської консерваторії.
 Холодна Яна Олексіївна — українська журналістка, ведуча, комунікаційниця, медіаменеджерка, полковник запасу Збройних сил України. Заслужений журналіст України (2017).

Примітки